Гротенкен () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Форбак.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 14434 человека. Код INSEE кантона — 5714. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входила 31 коммуна, административный центр — коммуна Гротенкен.

Коммуны кантона

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель